Давид Кортес Кабальеро (; 29 августа 1979, Льерена, Испания) — испанский футболист, выступающий на позиции защитника.

Карьера 
Родился в Льерене, Бадахос. Кортес дебютировал в профессиональном футболе за местный клуб «Эстремадура» во втором дивизионе. Затем он перешел в «Мальорку», выступающей в Ла-Лиге (наряду с товарищем по команде Поли), где он был игроком основы в течение трех полных сезонов, помогая команде Балеарских островов выиграть кубок Испании 2003 года. 

Летом 2006 года Кортес подписал контракт с мадридским «Хетафе». Выступая в паре с румынским защитником Космином Контрой в кампании 2006/07 года он был бесспорным игроком основы, как и в следующем сезоне, когда клуб достиг четвертьфинала в Кубке УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на resultados.as.com
  
 Профиль на bdfutbol.com

Футболисты Испании
Игроки ФК «Эстремадура»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Орхус»